Олимпийские игры 1960
 Летние Олимпийские игры 1960 — XVII Летние Олимпийские игры в Риме, Италия.
 Зимние Олимпийские игры 1960 — VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли, США.